Most Grunwaldzki – wiszący most we Wrocławiu
 Most Grunwaldzki w Krakowie
 Most Grunwaldzki w Bydgoszczy